
Termin -{TAT}- ima više značenja.

 Genetički kod za tirozin
 A-tubulin N-acetiltransferaza, enzim
 Acil-homoserin-lakton sintaza, enzim
 Tat Ali, vulkan u Etiopiji

az:Tat
ca:Tat
ceb:Tat
en:Tat
he:טאט
ko:TAT
sv:Tat